Б-37
 Б-37 — 406-мм советская корабельная пушка;
 Б-37 — советская подводная лодка проекта 641.